St. Niklausen bezeichnet:
 St. Niklausen LU, Ortsteil der Gemeinde Horw im Wahlkreis Luzern-Land, Kanton Luzern
 St. Niklausen OW, Ortsteil der Gemeinde Kerns, Kanton Obwalden

Siehe auch:
 St. Niklaus
 Sankt Nikolaus (Begriffsklärung)